A. Mims Thomason (1910-1985), journaliste et chef d'entreprise américain ;
 Dustin Thomason (1976-), écrivain américain ;
 John W. Thomason (1893-1944), écrivain américain ;
 Linda Bloodworth-Thomason (1947-), scénariste, productrice et réalisatrice américaine ;
 Marsha Thomason (1976-), actrice anglaise ;
 Robert Wayne Thomason (1952-1995), mathématicien américain.